Казин — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Казин, Александр Леонидович (род. 1945) — российский философ, культуролог, эстетик и публицист. 
 
 Казин, Владимир Николаевич (1885—1916) — русский политический деятель, 
 Казин, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4981; 3 декабря 1834.
 Казин, Николай Глебович (1787—1864) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 4460; 18 декабря 1830.
 Казин, Сергей Павлович (1904—1051) — советский машиностроитель, директор завода «Красный котельщик» (1940—1951).
 Казин, Фёдор Нилович (1857—1915) — русский государственный деятель.

 Казина, Александра Никандровна (урождённая Голенищева-Кутузова; 1837—1918) — русская писательница.

См. также 
 Казино
 Казиновка